Dissorophoidea es un clado extinto de temnospóndilos que vivieron desde finales del período Carbonífero en Euroamérica, hasta comienzos del período Triásico. Los miembros de este grupo se distinguen por una serie de detalles en el cráneo. Ciertos estudios han sugerido que Dissorophoidea podría haber dado origen a los lisanfibios.

Filogenia 
Cladograma según el análisis de Schoch en 2012:

Referencias

Bibliografía 
 Anderson, J. S. (2008) Georgenthalia clavinasica, A New Genus and Species of Dissorophoid Temnospondyl from the Early Permian of Germany, and the Relationships of the Family Amphibamidae. Journal of Vertebrate Paleontology. Vol. 28, Issue 1, pg(s) 61-75
 Anderson, J. S. et al. (2008) A stem batrachian from the Early Permian of Texas and the origin of frogs and salamanders. Nature 453: 515-518.
 Berman, D. S. et al.(2010) A new trematopid amphibian (Temnospondyli:Dissorophoidea) from the Upper Pennsylvanian of western Pennsylvania: Earliest record of terrestrial vertebrates responding to a warmer, drier climate. Annals of Cargenie Museum 78(4):289–318.
 Huttenlocker, A. K., B. J. Small, & J. D. Pardo. (2007) Plemmyradytes shintoni gen. et sp. nov., an Early Permian amphibamid (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Eskridge Formation, Nebraska. Journal of Vertebrate Paleontology 27:316-328.
 Schoch, R. R. (2004) Skeleton formation in the Branchiosauridae: a case study in comparing ontogenetic trajectories. Journal of Vertebrate Paleontology: Vol. 24, #2, pp. 309-319
 Schoch, R. R. (2009) . Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences 37: 135-162. 
 Sigurdsen, T. (2008) The otic region of Doleserpeton (Temnospondyli) and its implications for the evolutionary origin of frogs. Zoological Journal of the Linnean Society Volume 154, Number 4, December 2008 , pp. 738-751(14)
 Witzmann, F. & Pfretzschner, H.-U. (2003) Larval ontology of Micromelerpeton credneri (Temnospondyli, Dissorophoidea). Journal of Vertebrate Paleontology: Vol. 23, #4, pp. 750-768

Enlaces externos 
 Dissorophoidea en Palaeos
 Dissorophoidea en Mikko's Phylogeny Archive

Temnospondyli